Perkele – bóg z mitologii fińskiej
 Perkele – szwedzki zespół muzyczny